Hurwitz (oder Hourwitz) ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hurwitz (1859–1919), deutscher Mathematiker
 Emanuel Hurwitz (1935–2022), Schweizer Psychiater, Psychotherapeut und Publizist
 Gregg Hurwitz (* 1973), Schriftsteller von Kriminalromanen und Comics
 Henry Hurwitz (1918–1992), US-amerikanischer Physiker
 Jigal Hurwitz (1918–1994), israelischer Politiker
 Jerry oder Jerome Hurwitz, Jazzmusiker, siehe Jerry Lloyd
 Jon Hurwitz (* 1977), Filmregisseur und Drehbuchautor
 Jonty Hurwitz (* 1969), britischer Bildhauer und Ingenieur
 Juli Ossipowitsch Hurwitz (1882–1953), russischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Julius Hurwitz (1857–1919), deutscher Mathematiker
 Justin Hurwitz, US-amerikanischer Filmkomponist und Drehbuchautor
 Leo Hurwitz (1909–1991), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Mitchell Hurwitz (* 1963), US-amerikanischer Drehbuchautor, Fernsehproduzent und Schauspieler
 Tom Hurwitz (* 1947), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Zalkind Hourwitz (1751–1812), aus Polen stammender politischer Aktivist, Schriftsteller und Aufklärer
 
Hurwitz bezeichnet außerdem:

 (25237) Hurwitz, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Hurwicz
 Hurewicz
 Hurwitzpolynom
 Hurwitzquaternion
 Satz von Hurwitz (Funktionentheorie)
 Satz von Hurwitz (Zahlentheorie)
 Satz von Hurwitz über Automorphismengruppen
 Formel von Riemann-Hurwitz